Molekulska formula -{CH2O2}- se može odnositi na:

 Dihidroksimetiliden
 Dioksiran
 Мравља киселина